VDZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Valdez, Valdez (Alaska), Stati Uniti